В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Юдіт Візнер 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Анке Губер (переможниця)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Забіне Гак (півфінал)

 Юдіт Візнер (фінал)
 Барбара Ріттнер (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open